Куке () — село в Естонії, у волості Ганіла повіту Ляенемаа.
 Куке () — село в Естонії, у волості Ляене-Сааре повіту Сааремаа.